Philippe Cornet peut désigner :
 Philippe Cornet (1990-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Philippe Cornet (19??-2013), homme politique français ;
 Philippe Cornet (19??-), homme politique belge.